Bosra – miasto biblijne w północnym Edomie
 Bosra – miasto moabickie, biblijne miasto ucieczki
 Bosra – miasto w Baszanie